Ида Герцфельдская (Ида; , ок.  — , Герцфельд, Вестфалия) — святая, канонизирована в 980 году. Почитается как святая, построившая первый каменный храм на восточной стороне Нижнего Рейна и ставшая первой святой земли Вестфалии.

Биография 
Святая Ида родилась в 775 году (по другим источникам, в 770) в знатной франкской семье, близко связанной родственными связями с Каролингами. Её покровителем долгие годы был император Карл Великий, при его дворе Ида получила образование, он же выдал её замуж за своего близкого соратника, саксонского герцога по имени Эгберт и щедро одарил поместьями.
Брак, судя по всему, был счастливым, однако муж Иды умер довольно рано — в 811 году. Вскоре после его смерти святая Ида поселилась прямо под стеной церкви, над могилой мужа, где для неё была сооружена комната-портик.

Семья и дети 
Дети Иды Герцфельдской от графа Эгберта:
 Варин (аббат княжества-аббатства Корвей с 826 по 856)
 Граф Коббо Старший
 Адила (Адилла, Матильда), аббатисса Херцфельда — по некоторым источникам, жена Бруно Энгернского.

Почитание 

Ида Герцфельдская умерла 4 сентября 825 и была похоронена в храме в Герцфельде, впоследствии ставшем первым местом паломничества в Вестфалии. В Герцфельде в сентябре проходит ежегодный фолк-фестиваль «Неделя Иды»; в ходе этого празднования мощи святой торжественно проносят через деревню.

Иконография 
Часто изображается несущей макет церкви или с голубем, парящим над головой, а также с оленем. Предание гласит, что олень (символ саксонцев), убегавший от преследовавших охотников, подбежал на переправе к Иде и встал под её защиту; с ней он проследовал на другой берег, больше уже никуда не отходил и даже во время строительства церкви подносил на своей спине отесанные камни. Гербом Герцфельда до сих пор является олень.

Примечания

Литература 
 «Saint Ida of Herzfeld». Портал CatholicSaints
 «Преподобная Ида Герцфельдская». Портал Palomnik
 Acta Sanctorum Sept. 2:255-270
 Monumenta Germaniae Scriptores (Berlin 1825-) 2:569-576. i. hellinghaus, Die hl. Ida von Herzfeld (Kaldenkirchen 1925).
 Heilige Ida von Herzfeld: Festschrift zur tausendjährigen Wiederkehr ihrer Heiligsprechung, ed. g. jÁszai (Munster 1980). g. marsot, Catholicisme 5:1172.

Католические святые
Святые Германии
Христианские святые IX века
Канонизированные в X веке